Защитное — название населённых пунктов:

Россия 
 Защитное — село в Щигровском районе Курской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Защитное — исчезнувшее село в Джанкойском районе.